Arabský záliv může znamenat:
 Rudé moře – nazývané Arabský záliv od starověku do 19. století
 Perský záliv – někdy označovaný jako Arabský záliv
 Khalij el-Arab – záliv nedaleko Alexandrie, v překladu znamená Arabský záliv

Související články 
 Arabské moře
 Adenský záliv
 Ománský záliv